Пинес — еврейская фамилия. Известные носители:

 Пинес, Борис Яковлевич (1905—1968) — советский физик.
 Пинес, Дмитрий Михайлович (Меер Мейлахович; 1891—1937) — филолог, библиограф, историк литературы.
 Пинес, Дон (1900—1961) — политический и общественный деятель, публицист.
 Пинес, Иехиель-Михл (יחיאל מיכל פינס, 1842—1913) — публицист, педагог, общественный деятель.
 Пинес, Капай (род. 1926) — журналист.
 Пинес, Лев Яковлевич (1895—1951) — советский нейроморфолог, невропатолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Пинес, Мейер Яковлевич (1881—1942 или 1943) — общественный деятель, литературовед.
 Пинес, Ноах (1871—1939) — поэт, педагог.
 Пинес, Шломо (1908—1990) — исследователь еврейской и исламской философии.
 Пинес, Юрий Анатольевич (род. 1964) — израильский синолог.

 Пинес-Паз, Офир (род. 1961) — израильский политический и государственный деятель.